Langensari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Langensari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,19), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,27, long 107,68), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 107,51), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 106,75), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 106,98), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,01, long 107,76), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Kecamatan Langensari, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Langensari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,36, long 108,63), 

Robotskapade Indonesienförgreningar